Вейк-ан-Зее 1973 — 35-й международный шахматный турнир, который проходил в 1973 году.

Таблица

Ссылки 

 Информация о турнире на официальном сайте

1973 год в шахматах